Жозе́ф Дени́ Стефа́н (Стив) Бе́жен (; род. , Труа-Ривьер, Квебек, Канада) — канадский хоккеист. Играл в Национальной хоккейной лиге в составе клубов «Калгари Флэймз», «Монреаль Канадиенс», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз» и «Нэшвилл Предаторз» на позиции центрального и левого нападающего. В 2014 году завершил карьеру игрока. В НХЛ провёл 14 сезонов.

Карьера 
Свою игровую карьеру начал в 1995 году в юниорской лиге Квебека в клубе «Валь-д’Ор Форёрз». На драфте НХЛ 1996 года был выбран во 2 раунде под общим 40 номером командой «Калгари Флэймз». В плей-офф сезона 1996/1997 был вызван в фарм-клуб «Калгари» — «Сент-Джон Флэймз», где сыграл 4 игры, отдав 2 передачи. В начале сезона 1997/1998 провёл 5 встреч в НХЛ за «Калгари Флэймз», дебют состоялся 1 октября 1998 года в матче против «Детройт Ред Уингз», за эти пять встреч очков не набрал. Затем продолжил выступление в юниорском клубе, где стал чемпионом. Следующий сезон 1998/1999 полностью провёл в АХЛ в «Сент-Джон Флэймз». Начиная с 1999 года параллельно играл в «Калгари» и его фарм-клубе. Лишь последние два сезона 2001/2002 и 2002/2003 прошли без ссылок в американскую лигу.

3 июля 2003 года в результате тройного обмена был обменян в «Баффало Сэйбрз» вместе с Крисом Друри в обмен на Стивена Райнпрехта и Ретта Уорренера. Не проведя ни одной встречи, был выставлен на драфт отказов, где 3 октября 2003 года приобретён командой «Монреаль Канадиенс». Из-за локаута сезон 2004/2005 провёл в фарм-клубе «Монреаля» — «Гамильтон Булдогс». За «Монреаль» выступал до 2009 года, сыграв в общей сложности 266 встреч, не включая сезон 2004/2005 в фарм-клубе. 26 февраля был обменян в «Бостон Брюинз» на защитника Яника Дуга.

Решив покинуть «Бостон», подписал однолетний контракт с «Далласом Старз». После окончания сезона руководство клуба приняло решение не продлевать контракт со Стивом, в связи с пределом потолка зарплат и курсом на омоложение состава.

В качестве свободного агента 22 октября 2010 года подписал контракт с «Нэшвилл Предаторз» сроком на один год. За «Нэшвилл» сыграл только две встречи, проведя сезон в фарм-клубе «Милуоки Эдмиралс».

Сезон 2011/2012 Стив Бежен пропустил.

После окончания локаута в сезоне 2012/2013 в январе 2013 года вернулся в «Калгари Флэймз» спустя 10 лет.

В сезоне 2013/2014 подписал контракт с клубом «Абботсфорд Хит», но не принял ни одного официального участия в матчах, из-за травмы бедра и последующего хирургического вмешательства. Сообщил, что принял решение завершить карьеру игрока.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Валь-д’Ор Форёрз»
Игроки «Сент-Джон Флэймз»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Гамильтон Булдогс»
Игроки «Даллас Старз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Задрафтованные ХК «Калгари Флэймз»